A ortodontia e ortopedia facial é uma especialidade da odontologia em que o cirurgião-dentista, após o curso de graduação em odontologia, faz um curso que o habilita a registrar-se como especialista nesta área.

Esta especialidade, mundialmente conhecida apenas como Ortodontia, no Brasil sofreu um acréscimo no nome de forma a se diferenciar de outra especialidade, a Ortopedia Funcional dos Maxilares, e assim passou a ser chamada de Ortodontia e Ortopedia Facial.

Entretanto, para os pesquisadores, não existe ortodontia sem bases ósseas corretamente posicionadas, e assim tal divisão se configuraria numa incongruência - pois a Ortopedia Facial é parte componente da Ortodontia.

Especialidades odontológicas